Savannah peut faire référence à :

Géographie

États-Unis 
 Savannah, une ville portuaire de Géorgie ;
 Savannah, un fleuve marquant la frontière entre la Géorgie et la Caroline du Sud et coulant dans la ville homonyme ;
 Savannah, une petite ville de l'État du Missouri et siège du comté d'Andrew ;
 Savannah, ville située dans l’État de New York ;
 Savannah, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Savannah, ville située en Ohio ;
 Savannah, une petite ville de l'État du Tennessee ;
 Savannah, census-designated place située au Texas.

France 
 Savannah, un quartier de la commune française de Saint-Paul, sur la côte ouest de l'île de la Réunion, dans l'océan Indien.

Arts et télévision 
 Savannah, un feuilleton télévisé américain des années 1990.
 Savannah, une comédie dramatique de Marco Pico sortie en 1988.
 Savannah, un drame d'Annette Haywood-Carter sortie en 2013.
 Savannah, une chanson du groupe Soldat Louis.

Anthroponyme 
 Savannah, un prénom féminin anglo-américain ; qui peut également s’écrire : Savanah, Savanna.
 Savannah, le pseudonyme de Shannon Wilsey (1970-1994), actrice américaine de films pornographiques.

Bateaux 
 Savannah, le premier bateau à avoir utilisé une machine à vapeur lors de la traversée de l'Atlantique.
 NS Savannah, un des quatre cargos à énergie nucléaire jamais construit.

Autre 
 GNU Savannah, un site web fournissant des outils de gestion de projet pour les logiciels libres.
 Savannah, une race de chat créée à la fin des années 1990. 
 La Savannah, une villa de Marnes-la-Coquette où est mort Johnny Hallyday.

Homonymie de toponyme
Prénom féminin
Prénom américain